La millérite (nom international : millerite, sans accent) est une espèce minérale, de composition NiS.
 Les millérites sont les adeptes du millérisme, un mouvement religieux.